Майк Ріхтер (,  22 вересня 1966, Абінгтон, Пенсільванія) — колишній американський хокеїст, що грав на позиції воротаря. Грав за збірну команду США.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 700 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокей
Хокейну кар'єру розпочав 1986 року.

1985 року був обраний на драфті НХЛ під 28-м загальним номером командою «Нью-Йорк Рейнджерс».

Усю професійну клубну ігрову кар'єру, що тривала 15 років, провів, захищаючи кольори команди «Нью-Йорк Рейнджерс».

Загалом провів 742 матчі в НХЛ, включаючи 76 матчів плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за національну збірну США.

Тріатлон
2007 року виступив у тріатлоні, подолав дистанцію «Ironman» у Лейк-Плесіді за 12 годин 49 хвилин 10 секунд.

Нагороди та досягнення 
Клубні
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1992, 1994, 2000.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1994.
Збірна
 Володар Кубка світу в складі збірної США — 1996.
 Срібний призер Зимової Олімпіади — 2002.

Статистика

Регулярний сезон

Плей-оф

Примітки

Посилання 
 

Американські хокейні воротарі‎
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2002
Призери зимових Олімпійських ігор 2002
Хокеїсти НХЛ з невикористовуваними номерами
Володарі Кубка Стенлі
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Нью-Йорк Рейнджерс»
Випускники Єльського університету
Тріатлоністи США
Срібні олімпійські медалісти США
Спортсмени з Делаверу
Спортсмени з Пенсільванії